Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1986 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 25 en 26 januari 1986 in het Bislett Stadion te Oslo. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was Hein Vergeer, die de Europese titel in 1985 te Eskilstuna had veroverd. Vergeer veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1986
Langebaanschaatsen in 1986
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1986